Mezilesí kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mezilesí (ort i Tjeckien, Hradec Králové), Okres Náchod, 
 Mezilesí (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar